Tendone – tipo di tenda
 Tendone da circo – tipo di tenda usata in ambito circense
 Tendone – in agricoltura, forma di allevamento della vite

Altri progetti